Le Sonnet 37 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : AS a decrepit father takes delight,
To ſee his actiue childe do deeds of youth,
So I , made lame by Fortunes deareſt ſpight
Take all my comfort of thy worth and truth.
For whether beauty,birth,or wealth,or wit,
Or any of theſe all,or all,or more
Intitled in their parts,do crowned ſit,
I make my loue ingrafted to this ſtore:
So then I am not lame,poore, nor diſpiſ'd,
Whilſt that this ſhadow doth ſuch ſubſtance giue,
That I in thy abundance am ſuffic'd,
And by a part of all thy glory liue:
   Looke what is beſt,that beſt I wiſh in thee,
   This wiſh I haue,then ten times happy me.

Notes et références

Liens externes
CliffsNotes
Analysis

037